Censure est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Censure, magistrature exercée par le censeur, sous la Rome antique.
 Censure, l'examen d'une autorité (étatique ou religieuse) sur des livres, journaux, bulletins d'informations, pièces de théâtre et films, avant d'en permettre la diffusion au public. 
 Voir aussi : autocensure
 Une motion de censure, en politique, est un pouvoir du Parlement dans les régimes parlementaires de forcer le Gouvernement à démissionner.
 Dans certains pays, le système est dit de « motion de censure constructive » : en clair, la motion doit prévoir le nom d'un remplaçant au Chef de gouvernement renversé ; c'est le cas de l'Allemagne et de l'Espagne.
 D'autres pays prévoient le principe de la « double censure » : l'adoption d'une motion de censure entraîne la dissolution de la chambre, ce qui peut freiner les ardeurs de certains députés.
 En fiabilité, la censure est le fait de prendre en compte des échantillons non défaillants pour déterminer la loi de fiabilité.

Saint chrétien 
Censure est un évêque d'Auxerre et bienheureux ; fêté le 10 juin.

Références